Søren Jenssen Lund (Ötlsted, perto de Horsens, 2 de dezembro de 1905 – 1974) foi um botânico dinamarquês.

Botânicos da Dinamarca